Stefanowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Stefanowice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Stefanowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.